Oosterpoortwijk, wijk in de stad Groningen
 De Oosterpoort, theater- en muziekcentrum in de stad Groningen
 Oosterpoort (Groningen), voormalige stadspoort van de stad Groningen
 Oosterpoort (Hoorn), stadspoort van Hoorn
 Oosterpoort (Sneek), voormalige stadspoort van de stad Sneek

Zie ook
Oostpoort